Рануа () — община в Финляндии, в провинции Лапландия. Площадь — 3695 км² (241 км² из которых составляют внутренние воды). Община находится на юге Лапландии, граничит с провинцией Северная Остроботния.

На 2012 год Рануа — самый дотационный муниципалитет Финляндии, осуществляющий свою деятельность на 70 % за счёт общегосударственных отчислений.

География и геология 

Крупнейшее озеро общины — Симоярви (90 км²), из которого вытекает река Симойоки, несущая свои воды в Ботнический залив. Другие значительные озёра включают Няскяярви, Портимоярви, Рануанярви и Луйминкаярви. Всего различные водоёмы составляют около 6 % от общей площади общины, а болотистая местность достигает 60 % площади. Наибольшая высота территории общины над уровнем моря — на востоке и северо-востоке, вблизи границы с Посио. Здесь находится высшая точка Рануа — гора Паловаара (277 м). Местность постепенно понижается в направлении к юго-западу. Леса Рануа представлены главным образом сосной (65 %), другие породы деревьев включают ель (22 %) и берёзу (10 %). Наибольшей лесистостью характеризуется север и восток общины.

Рануа расположена в 82 км от Рованиеми, 159 км от Оулу, 635 км от Тампере и 766 км от Хельсинки.

В феврале 2015 года ирландская компания Karelian Diamond Resources получила разрешение на проведение изыскательских работ на месте возможного месторождение алмазов. Территория, которую касается разрешение, находится в Рануа в районе Пенямё на площади 95 га между озёрами Симонярви и Пенямёнярви.

Население 
Население по данным на 2012 год — 4259 человек (по данным на 2000 год оно составляло 5052 человека). Плотность населения составляет 1,23 чел/км². Финский язык является родным для 99,7 % жителей, шведский — для 0,1 %, другие языки — для 0,2 %. Доля лиц в возрасте до 15 лет составляет 20,6 %; доля лиц в возрасте старше 65 лет — 18,9 %.

Достопримечательности 
Среди достопримечательностей общины стоит отметить Зоопарк Рануа, который является самым северным зоопарком в мире. В экспозиции можно увидеть множество северных и арктических видов животных.

Деревни 
Некоторые деревни общины:

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Рануа